greckie stowarzyszenie przyjaciół, heteria, np. Filiki Eteria
anonimowa pątniczka, Egeria (pątniczka)
dostawca telefonii internetowej Eteria.net